Сезон НБА 1962/1963 — стал 17-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Чемпионом стала команда «Бостон Селтикс». В финале «Селтикс» победили в шести играх команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

На драфте НБА 1962 года под первым номером клубом «Чикаго Зефирс» был выбран тяжёлый форвард Билл Макгилл из университета Юты. Под 3-м номером на том драфте был выбран Зелмо Бити, под 7-м — Джон Хавличек, а под 8-м — Терри Дишингер. На территориальном драфте были выбраны Дэйв Дебуше и Джерри Лукас.

С этого сезона стали составлять символическую команду, составленную из лучших новичков турнира, а также начали выбирать лучшего тренера по итогам первенства.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Билл Расселл, Бостон Селтикс
 Новичок года НБА: Терри Дишингер, Чикаго Зефирс
 Тренер года: Гарри Галлатин, Сент-Луис Хокс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Элджин Бэйлор
 Ф Боб Петтит
 Ц Билл Расселл
 З Оскар Робертсон
 З Джерри Уэст

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Том Хейнсон
 Ф Бейли Хауэлл
 Ц Уилт Чемберлен
 З Боб Коузи
 З Хэл Грир

 Сборная новичков НБА
 Терри Дишингер
 Чет Уокер
 Зелмо Бити
 Джон Хавличек
 Дэйв Дебуше

Ссылки 
 1962-63 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1962/1963